L'Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 est un Institut Universitaire de Technologie créé en 1967 via un IUT-A et un IUT-B. Il fait partie intégrante de l'Université Claude-Bernard Lyon 1. Il accueille environ 5100 étudiants à Bourg-en-Bresse et sur les deux sites de Villeurbanne (Villeurbanne Doua et Villeurbanne Gratte-Ciel).

Depuis le , l'IUT-A et l'IUT-B de l'université Claude-Bernard Lyon 1 se sont regroupés sous la dénomination « IUT Lyon 1 ».

Histoire 
En 1967, lors de la création des IUT au niveau national il n'y avait à Lyon qu'un seul IUT avec trois départements. Génie Électrique, Chimie et Biologie Appliquée. Les deux premiers se trouvaient Quai Claude Bernard et le troisième était situé Rue Chevreul (angle avec la rue Pasteur). Il était dirigé par le Professeur Jean-Marie Legay. En 1968, les options de seconde année étaient Analyses Biologiques et Agronomie. Est venue s'ajouter ensuite l'option Diététique

Le Centre de Formation Accéléré de la rue Dedieu est devenu au début des années 1960 le Lycée Technique d'État. Il quitta les locaux de l'ancienne tannerie de la rue Dedieu pour les locaux flambant neuf du 17 rue de France devenant, en 1967, le département de Génie Mécanique et Productique embryon de l'IUT B.

Le département de Chimie s'est installé sur le site de Villeurbanne Doua à proximité du Cimetière National de la Doua, formant l'embryon de l'IUT A .

Les deux IUT, bien que soumis au même fonctionnement, ont développé des usages et des rapports très différents au sein de la même université.

Leur rapprochement en 2009-2010 sur les plaquettes de présentation a été une première étape avant une fusion à la rentrée 2010 (première fusion de deux IUT).

Directeurs

IUT A 
 1970 - ???? : Monsieur Feuvrais - Génie biologique
 : Monsieur Odin
 2009 - 2010 : Christian Coulet - Génie civil

IUT B 
 1967-1981 : Jean Gallet
 1981-1987 : Pierre Michel
 1987-1997 : Jacques Pivot
 1997-2004 : Gilbert Marest
 ????-2010 : Roger Lamartine

IUT Lyon 1 
  -  : Christian Coulet
  - mars 2022 : Christophe Viton
 avril 2022 - en cours : Michel Massenzio

Situation 
L'IUT Lyon 1 est localisé sur trois sites : Bourg-en-Bresse (environ 700 étudiants), Villeurbanne Doua (environ 2100 étudiants) et Villeurbanne Gratte-Ciel (avec environ 2 300 étudiants).

Les services administratifs sont principalement sur les sites de Villeurbanne. La direction et la direction administrative sont situées sur le site de Villeurbanne Doua pour une raison de proximité avec la présidence et les services de l'Université.
Les services administratifs sont :
 Formation en Alternance Relations Entreprises (FARE)
 Finances COmptabilité (FICO)
 Intendance Logistique (IL)
 Ingénierie Mobilité Internationale (IMI)
 Ressources Humaines (RH)
 Scolarité (SCOL)
 Systèmes d'Information, Documentation et Communication (SIDCOM)
 Serveurs Matériels Informatiques Réseaux (SMIR)
 Travaux Immobilier Maintenance (TIM)

Formations proposées

BUT en formation initiale 
Formation en trois ans après BAC.

 Chimie
 TC - Commercialisation des Systèmes, Solutions et Services Industriels (C'est une orientation du département Techniques de Commercialisation)
 Génie Biologique
 Génie Chimique - Génie des Procédés
 Génie Civil
 Génie Électrique et Informatique Industrielle
 Génie Industriel et Maintenance
 Génie Mécanique et Productique
 Gestion des Entreprises et des Administrations
 Informatique
 Techniques de Commercialisation
 Métiers de la Transition et de l'Efficience Energétique

BUT Année spéciale 
Formation en un an après BAC+2 ou après une activité professionnelle (Formation continue) avant d'intégrer un BUT3.

 Chimie
 Génie Biologique
 Gestion des Entreprises et des Administrations:
 option GRH (Gestion des ressources humaines)
 option GCF (Gestion comptable et financière)
 option GMO (Gestion et management des organisations)
 Informatique
 Techniques de Commercialisation

BUT Modulaire 
Ce type de formation est proposée en formation continue pour des personnes en activité professionnelle.

 Chimie
 Gestion des Entreprises et des Administrations :
 option GRH (Gestion des ressources humaines)
 option GCF (Gestion comptable et financière)
 option GMO (Gestion et management des organisations)
 Informatique

DU : Diplôme d'Université 
Ce type de diplôme est spécifique et vise des personnes avec un parcours ou des attentes particulières.
 DU DCG : Ce DU permet la préparation au Diplôme de Comptabilité Gestion
 DU MMIC : DU de Marketing and Management in an International Context
 DU DESS : Directeur des établissements sanitaires et sociaux (ex. Gestion des établissements sanitaires et sociaux)
 DU TDE : Technicien Dessinateur d’Exécution

Licence professionnelle 
Formation en un an après Bac+2 ce type de formation est proposée exclusivement en alternance gage d'une insertion dans la vie active préparée et anticipée.

Bâtiment et construction
 Économie de la construction (EC)
 Génie climatique à qualité environnementale (GCQE)
 Réhabilitation des bâtiments (RB)

Biotechnologies
 Génomique (GENOM)

Commerce
 Achats et vente à l'international AVI)
 Management et gestion de la relation client (MGRC)
 Technico-commercial en produits et services industriels (TCPSI)

Électricité et électronique
 Chargé d'affaires en ingénierie électrique (CAIE)
 Gestion de l'énergie dans les transports (GE)
 Technologie des équipements médicaux (TEM)

Énergie et génie climatique
 Expertise énergétique (EE)

Gestion de la production industrielle
 Management intégré, qualité, sécurité, environnement (MISQE)

Industrie agroalimentaire, alimentation
 Développement de projets, création de produits en agroalimentaire (DEV)
 Ingénierie de la production alimentaire (IPA)

Industries chimiques et pharmaceutiques
 Chimie et conduite des installations de production (CCIP)
 Instrumentation des installations de production chimique (IIPC)
 Maitrise des risques tout au long du cycle de vie d'un produit chimique (MAYRIC)
 Procédés d'élaboration et de production des solides (PEPS)
 Techniques analytiques (TA)

Maintenance des systèmes pluritechniques
 Maintenance des systèmes industriels (MSI)
 Génie et Maintenance des Systèmes de Pompage (GMSP)

Management des organisations
 Cadre de santé (CS)
 e-business dans les PME (EBUS)
 Gestion des relations humaines dans les PME/PMI (GRH)
 Intégration de progiciels de gestion dans la PME (PGI)
 Management de la PME et développement à l'international (MDI)

Mécanique
 Conception et chaîne numérique (CCN)

Production industrielle
 Chargé d'intégration en robotique industrielle (CIRI)
 Ingénierie d'études mécaniques (IEMECA)
 Ingénierie de construction et maintenance des ensembles tuyautés, chaudronnés, soudés (ICMETCS)
 Ingénierie de production (IP)
 Lean manufacturing (LM)

Réseaux et télécommunications
 Réseaux industriels et informatiques (RII)

Santé
 Alimentation, santé [ex Diététique thérapeutique / Alimentation du bien portant] (AS)

Systèmes informatiques et logiciels
 Développeur et administrateur de systèmes d'information (DASI)
 Exploitation et sécurité des systèmes informatiques et réseaux (RESIR)
 Informatique embarquée et mobile (IEM)
 METINET : Concepteur et gestionnaire de sites internet (METINET)
 Systèmes d'information décisionnels (SID)

Travaux publics
 Conduite de chantiers de routes et voiries et réseaux divers (TPCC)
 Conduite de projets de routes et voiries et réseaux divers (TPCP)

DUETI 
En une année scolaire, le DUETI (Diplôme d'Université d'Études Technologiques Internationales) permet au titulaire d'un DUT d’acquérir un complément de formation dans sa spécialité (ou dans une autre spécialité) en milieu universitaire à l'étranger, dans n'importe quel pays du monde. L'étudiant pourra en outre améliorer sa maîtrise de la langue du pays d'accueil. Pendant cette année scolaire à l'étranger, l'étudiant reste inscrit à l'IUT (Université Lyon 1). Cette formation supplémentaire est très appréciée aussi bien des employeurs que des recruteurs dans les formations post-DUT.

DUSTI 
Le DUSTI (Diplôme d'Université de Stage Technologique International) permet au titulaire d'un DUT d’acquérir un complément de formation par un stage longue durée de 6 à 9 mois en entreprise à l'étranger.

Poursuite d'études 
Bien que les formations proposées permettent une très bonne insertion dans la vie active, de nombreux étudiants choisissent de poursuivre leurs études en :
 Écoles d'ingénieurs (Arts et Métiers ParisTech, Supelec, INSA, ENISE, ENSI, ENSEA, …)
 Deuxième cycle des universités (Licence, Master, IUP, …)
 Année de spécialisation (DNTS, DU, …) permettant d'obtenir une double compétence technique ou commerciale.

Liens externes 
 Site officiel

Notes et références 

Lyon 1
IUT B
Établissement scolaire fondé en 1967
Université Claude-Bernard-Lyon-I
Bourg-en-Bresse